Мальковичский сельсовет — административная единица на территории Ганцевичского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Мальковичи.

История 
Создан 12 октября 1940 года в составе Ганцевичского района Пинской области. С 8 января 1954 года — в Брестской области. С 25 декабря 1962 года по 30 июля 1966 года в составе Лунинецкого района.

Состав 
Мальковичский сельсовет включает 3 населённых пункта:
 Задубье — деревня
 Липск — деревня
 Мальковичи — агрогородок

Население 
Согласно переписи 2019 года на территории сельсовета проживало 1250 человек.

Культура 

 Библиотека-музей в аг. Мальковичи

Примечания

Ссылки 
 Ганцевичский райисполком

Сельсоветы Ганцевичского района